Baptistkyrkan kan syfta på:

 Baptistkyrkan – en protestantisk kristen riktning, se Baptism
 Baptistkyrkan vid Brommaplan – en kyrkobyggnad
 Baptistkyrkan, Degerfors – kyrkobyggnad i Degerfors
 Baptistkyrkan, Hjo – en tidigare kyrkobyggnad
 Baptistkyrkan, Karlstad – en kyrkobyggnad
 Baptistkyrkan, Linköping – en kyrkobyggnad
 Baptistkyrkan, Mjölby – en kyrkobyggnad
 Baptistkyrkan, Motala – en kyrkobyggnad
 Baptistkyrkan, Uppsala – en kristen frikyrka
 Baptistkyrkan, Ödeshög – en kyrkobyggnad

Vanliga namn på kyrkor och kapell inom väckelserörelsen